Вуо́кса — назва кількох географічних об'єктів на Карельському перешийку:

 Вуокса (Вуоксі) — річка у Фінляндії та Росії.
 Вуокса (Узерва, Уусіярві) — озеро в озерно-річковій системі річки Вуокси, в пониззі її північного рукава.
 Вуокса — ще одне, південне, озеро в озерно-річковій системі річки Вуокси, проточне; від нього основне русло розходиться на південний рукав і старицю колишнього північного рукава.
 Вуокса-Вірта — ділянка стариці північного рукава річки Вуокси, у 1857 році поміняла течію і перетворилася на притоку від озера Балахановське (тоді Торхонярві).

Див. також 
 Вьокса